Программное обеспечение Zune — это программа для управления аппаратами на Windows Phone, также она является полноценным медиапроигрывателем с библиотекой, также является интерфейсом для доступа к Zune Marketplace.

Содержание 
Zune marketplace представляет собой интернет-магазин, который предлагает музыку, подкасты, ТВ-шоу, фильмы, музыкальные видео и мобильные приложения. Содержимое можно просматривать на компьютерах с Windows, на которых установлено программное обеспечение Zune, устройствах Zune, Xbox 360, телефонах на Windows Phone.

Программное обеспечение Zune работает только на Windows XP SP3 (32-разрядной) или Windows Vista/Windows 7. Windows XP Professional x64 Edition не поддерживается.

Zune Marketplace 

Музыка.

Первоначально предлагая 2 миллиона песен, Zune Marketplace вырос до 14 миллионов песен, все из которых теперь доступны в формате MP3 до 320 кбит/с и являются бесплатными без DRM-защиты. Музыка в Zune Marketplace предлагается как известными музыкальными лейблами (EMI, Warner Music Group и Sony BMG Universal Music Group), так и небольшими лейблами.

Главная страница Zune Marketplace показывает рекомендуемую музыку как выбранную Microsoft, так и наиболее популярные композиции.

Видео.

Zune Marketplace предлагает телевизионные шоу от следующих компаний: A&E, Anime, Bravo, Cartoon, Network, CBS, Discovery Commenications, E!, Fox, G4, GamerTV, History Channel, Marvel, MLB, NBC, Paley Center, PBS, Spike, Starz, SyFy, TNA, USA Network, и Viacom.

Фильмы от Paramount, Universal, Warner Brothers, 20th Century Fox и других студий предлагаются для покупки или аренды на ограниченный срок.

Примечания

Ссылки 
 

Медиаплееры
Электронные публикации
Музыкальные сетевые ресурсы
Подкастинг
Распространение программного обеспечения
Microsoft